

Calendario 
marzo – terzo mese del calendario gregoriano

Geografia 
Monte Marzo – montagna delle Alpi del Gran Paradiso

Musica 
Marzo – singolo di Giorgia del 2002

Persone 
Adrián Marzo (* 1968), martellista argentino 
Biagio Marzo (* 1945), politico e giornalista italiano
Ildefonso Marzo (1794-1856), scrittore spagnolo
Mario Marzo (* 1995), attore e pianista spagnolo

Pittura 
Marzo – affresco di Francesco del Cossa nel Salone dei Mesi a Ferrara